Теракт в Урумчи:

 Теракт в Урумчи (1992)
 Теракт в Урумчи (1997)
 Теракт в Урумчи (2014)